Niemcy:
 Lindlar – gmina w kraju związkowym nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg

Osoby:
 Hans Peter Lindlar – niemiecki polityk
 Herbert Lindlar – szwajcarski chemik
 Willi Lindlar – niemiecki polityk